Samsung SCH-V420 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Toplux AG300
 Samsung SCH-E380
 Sanyo SCP-8100
 Samsung SCH-E140
 Samsung a890

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-V420&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

V